Алексей Граббе:
 Граббе, Алексей Николаевич (род. 1947) — актёр Московского театра на Таганке, заслуженный артист России (1997).
 Граббе, Алексей Георгиевич (в монашестве Антоний; 1926—2005) — епископ Российской православной автономной церкви.